diocesi di Viana in Brasile (in latino: Dioecesis Vianensis) 
diocesi di Viana in Angola (in latino: Dioecesis Viananensis)
Esiste anche, in Portogallo, la:
diocesi di Viana do Castelo (in latino: Dioecesis Vianensis Castelli)